Ośrodek duszpasterski Świętego Józefa w Małym Cichem – rzymskokatolicki ośrodek duszpasterski, należący do dekanatu Biały Dunajec archidiecezji krakowskiej.

Parafię prowadzą dominikanie z domu zakonnego przy Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach.

Przypisy

Bibliografia 
 Informacje o ośrodku na stronie archidiecezji krakowskiej

Parafie pod wezwaniem św. Józefa
Parafie archidiecezji krakowskiej
Religia w gminie Poronin
Współczesne parafie prowadzone przez dominikanów
Małe Ciche